Ранчеријас има више значења:

 Ранчеријас, Ранчеријас Нуево (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчеријас (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчеријас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчеријас, Ел Папалоте (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчеријас (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчеријас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчеријас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчеријас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчеријас (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчеријас, Каталина Лопез (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчеријас, Лазаро Гарза (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчеријас, Гаљинас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчеријас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику